Anna Malova (volley-ball) (née en 1990), joueuse de volley-ball russe
Anna Malova (née en 1972), Miss Russie 1998